Казахстан принимает участие в Азиатских Играх с 1994 года.

Всего было принято участие в 7 летних и 6 зимних Азиатских Играх, выиграно 557 и 196 медалей соответственно.

Казахстан проводил Зимние Азиатские игры 2011 года.

Медальный зачёт

Медали летних Азиатских играх

Медали зимних Азиатских играх

Медали по летним видам спорта  (без 2018г.)

Медали по зимним видам спорта

Примечания

Ссылки 
 Игры на сайте Олимпийского совета Азии 

Казахстан на Азиатских играх